Alberto I de Namur — conde de Namur 
Alberto I de Brandemburgo — primeiro marquês de Brandemburgo 

Alberto I da Germânia — rei da Germânia e duque da Áustria 
Alberto I da Baviera — duque da Baviera-Straubing, conde da Holanda, de Hainault e da Zelândia 
Alberto, Duque da Prússia — primeiro duque da Prússia 
Alberto I, Príncipe de Mônaco 
Alberto I da Bélgica — rei dos Belgas 

Desambiguações de prenomes